George van Beieren (1455-1503), bijgenaamd de Rijke, hertog van Beieren-Landshut
 George van Beieren (1880-1943), prins van Beieren en priester